Wonogiri ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah, im Zentrum der Insel Java. Mitte 2022 leben hier über eine Million Menschen auf nahezu 2.000 Quadratkilometer Fläche. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsbezirks ist die Stadt Wonogiri, etwa 125 km südöstlich der Provinzhauptstadt Semarang.

Geografie

Lage 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 7°32′ und 8°15′ s. Br. sowie 110°41′ und 111°18′ ö. L. Er grenzt im Osten und Nordosten an die Provinz Ostjawa, im Westen an den Bezirk Gunungkidul, im Nordwesten an Sukoharja sowie im Norden an Karanganyar. Ein etwa neun km langer Zugang zum Indischen Ozean bildet mit seiner Küstenlinie die Südgrenze des Kabupaten.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Wonogiri in 25 Distrikte (Kecamatan), die sich weiterhin in 294 Dörfer (davon 43 Kelurahan mit urbanem Charakter) gliedern.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Banyumas 1.043.177 Menschen, davon 522.261 Frauen (50,06 %) und 520.016 Männer. Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 1,24 Prozent. 68,54 % (714.993) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 18,27 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 13,19 % waren im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 97,75 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 2,11 % (12.337 ev.-luth. / 10.186 röm.-kath.) vertreten, 0,13 % waren Buddhisten. Zur gleichen Zeit waren von der Gesamtbevölkerung 37,12 % ledig; 53,79 % verheiratet; 1,77 % geschieden und 7,32 % verwitwet.

Bevölkerungsentwicklung 

 Bevölkerungsentwicklung des Kabupaten Wonogiri von 1971 bis 2020
 Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 3 bis 8 – Sensus Penduduk (SP)
 Ergebnisse von drei intercensalen Bevölkerungsübersichten (1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Wonogiri (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Tengah
Geographie (Java)